Sršići (Malinska-Dubašnica), een plaats in de Kroatische gemeente Malinska-Dubašnica
 Sršići (Ozalj), een plaats in de Kroatische gemeente Ozalj